Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 286 dans le monde.

 Route fédérale 286 en Allemagne
 Route nationale 286 en France